ICT steht für:
 ursprüngliche Bezeichnung für den ICE mit Neigetechnik, mit „T“ für Triebwagen oder „tilt“ (engl., Neigung), siehe ICE T
 Intra-Corporate-Transfer, englisch für konzerninterne Entsendung von Drittstaatsangehörigen
 Inverness Caledonian Thistle, einen schottischen Fußballklub

Elektronik und Computertechnik:
 information and communications technology, englisch für Informations- und Kommunikationstechnik
 In-Circuit-Test, ein Test in der Elektronikfertigung
 In-Circuit-Test, Anlage für den Bauteiletest von Leiterplatten
 Institute of Computing Technology in China und Wien
 International Computers and Tabulators, ein Computerhersteller, siehe International Computers Limited
 International Currency Technologies Corp., ein Hersteller von Banknotenlesern und anderen Zahlungssystemen.
 Abkürzung für Industrielle Computertomographie

Chemie, Pharmazie:
 Incapacitating Concentration Time in der Pharmakologie
 Institut für Chemische Technologie:
 Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie
 Institut für chemische Technologie (AdW) der Akademie der Wissenschaften der DDR
 Intense Conventional Therapy, siehe Insulintherapie#Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT) (Diabetes)

Erdkunde und Politik:
 Indochina Time, die Zonenzeit der Zeitzone UTC+7
 Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport im amerikanischen Bundesstaat Kansas, nach dem IATA-Code
 International Campaign for Tibet
 International Policy Institute for Counter-Terrorism, ein israelischer Think Tank
 Iron Curtain Trail, Europa-Radweg Eiserner Vorhang

ICT